Нимр (, значение — «тигр») — арабское мужское имя и фамилия:

 Абдельхалим аль-Нимр (1908—) — премьер-министр Иордании с 13 апреля по 15 апреля 1957 года.
 Али Мухаммед ан-Нимр (1994/1995—) — житель Саудовской Аравии, участвовал в массовых демонстрациях 2011—2012 в ходе Арабской весны, арестован в 2012 году, приговорён к смертной казни в 2014 году, племянник Нимра ан-Нимра.
 Нимр ан-Нимр (1959—2016) — шиитский проповедник из Саудовской Аравии, шейх, подвергшийся судебному преследованию и смертной казни.
 Nimr — современный бронеавтомобиль производства ОАЭ.
 Альбу Нимр — суннитское арабское племя в провинции Анбар в Ираке.

См. также 
 Нимри, Наджва (род. 1972) — испанская актриса и певица иорданского происхождения.